Guatapará kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Guatapará (ort), São Paulo, 
 Guatapará (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar